Le Prélude est une pièce musicale qui, à l'origine était utilisée pour introduire une autre œuvre, généralement plus longue.

Le terme Prélude, avec sa variante orthographique Prelude peut aussi renvoyer à :

Œuvres musicales 
 Prélude (Fantaisie) et fugue en do majeur pour piano, une œuvre pour piano de Wolfgang Amadeus Mozart, écrite à Vienne en  ;
 Prélude à l'Après-midi d'un faune, un poème symphonique de Claude Debussy composé entre 1892 et 1894 ;
 Prélude, une œuvre pour piano de Mel Bonis composée en 1901 ;
 Prélude, une œuvre pour piano de Maurice Ravel composée en 1913 ;
 Prélude, un album de Georges Moustaki sorti en 1976.

Autres 
 Prélude, une revue des années 1930 ;
 Le Prélude, un poème autobiographique de vastes proportions de William Wordsworth ;
 Prelude Records, un label de musique ;
 Prelude SIEM, un système de détection d'intrusion ;
 Prelude, un champ gazier et le Prelude FLNG, plate-forme d'extraction réutilisable construite pour l'exploiter ;
 Honda Prelude, un modèle d'automobile.

Voir aussi 
 Préquelle en « prélude » à une autre œuvre.